Самуил Иванович Уптон (; 1812—1879) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

Биография 
Родился в 1812 году в городе Девентри, графство Нортгемптоншир, Англия.

Английский подданный. Учился у отца, инженера Джона Уптона, который переехал в Россию для работы архитектором. Жил в Севастополе (с 1826), Пятигорске и Владикавказе (с 1864).

4 апреля 1851 года был возведён в звание академика Императорской Академии художеств за «произведённые им строения в южном крае России».

Городской архитектор Севастополя (1838—1840), гражданский архитектор Нового Адмиралтейства в Севастополе (1842—1845), архитектор Кавказских Минеральных Вод (с 12 ноября 1845 года по 29 июня 1864 года), городской архитектор Владикавказа (1864—1871), архитектор Терской области (1871—1874). В 1871 году получил чин статского советника, в отставку вышел в 1874 году в чине коллежского советника.

Участвовал в возведении Воронцовского дворца в Алупке, где был замечен М. С. Воронцовым и приглашён к работе в Одессе и на Кавказе.

Точная дата смерти С. И. Уптона неизвестна. Называются 1864, 1870, 1874, 1879 годы.

Проекты и постройки 
Ниже перечислены основные проекты и постройки в реализации которых участвовал С. И. Уптон:

 Севастополь. Не осталось следов его творчества
 вместе с отцом (Джоном Уптоном) участвовал в строительстве доков на Корабельной стороне — разрушены в ходе Крымской войны.
 вместе с отцом участвовал в строительстве первого здания Морской библиотеки (1839—1844) — сгорело через десять месяцев после завершения (сохранилась Башня Ветров, которая использовалась для вентиляции книгохранилищ Морской библиотеки).

 Пятигорск
 Академическая галерея (Елизаветинская) (1848-1851)
 Михайловская галерея (1846—1848)
 Николаевская галереи (1847—1849),
 собственный дом (1850),
 Николаевский вокзал,
 театр,
 здание Теплосерных ванн (1861),
 здание «Приюта святой Ольги» (1872);

 Кисловодск
 Нарзанная галерея в Кисловодске (1848—1858),
 перестройка Кисловодской крепости (1850—1856),
 дом офицеров (1850—1856),
 казармы западная и южная (1850—1856) — всё в Кисловодске;

 Ессентуки
 здания Питьевой галереи источника № 17 и Серно-щелочных ванн.

Примечания

Ссылки 
 
 

Архитекторы Севастополя
Архитекторы Кисловодска
Архитекторы Владикавказа
Архитекторы Российской империи